Magritte ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Magritte (1902–1975), belgischer Komponist
 René Magritte (1898–1967), belgischer Maler

Magritte steht für:

 Magritte (Filmpreis), belgischer Filmpreis
 (7933) Magritte, Asteroid des Hauptgürtels